Neogrády Antal (1861–1942) festő, főiskolai tanár
 Neogrády Antal (1944) festő, díszlettervező